Євге́н Олекса́ндрович Кириче́нко (  — ) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєвий шлях 
2005 року закінчив мелітопольську ЗОШ № 4, 2006-го — Мелітопольське ПТУ № 10. Восени того ж року призваний на строкову службу, проходив у 72-й механізованій бригаді.

Контрактну службу почав 24 квітня 2013 року у в/ч А3840 Мелітополя, на базі якої було сформовано саперний підрозділ — для розмінування колишньої артилерійської бази поблизу Новобогданівки.

На початку 2015 року за розподілом переведений служити в 55-ту артилерійську бригаду. В швидкому часі вирушив у службове відрядження до Миколаївського полігону «Широкий лан».

6 лютого 2015-го зазнав важких поранень під час розмінування полігону після навчальних стрільб — в руках розірвалася граната РПГ-7.

Тиждень медики боролися за його життя, однак 14 лютого 2015 року він помер.

Без Євгена лишилися батьки та дружина.

Похований в Мелітополі.

Нагороди та вшанування 
 нагрудний знак «За розмінування»
 13 лютого 2016 року в мелітопольській ЗОШ № 4 відкрито меморіальну дошку випускнику Євгену Кириченку, але після окупації міста у 2022 році її демонтовано.

Джерела 
 Євген Кириченко 
 Відкриття меморіальної дошки
 Демонтаж меморіальної дошки https://www.youtube.com/watch?v=QXQU9ncI9Vw .
 Книга пам'яті 

Уродженці Мелітополя
Поховані в Мелітополі